Vitklobbarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vitklobbarna, Åland, Brändö, 
 Vitklobbarna, Kimitoön, Åboland,

Se även
Vitklobb
Vitklobben

Robotskapade Finlandförgreningar